Segunda División 1954-1955 – torneo di calcio messicano
 Segunda División 1954-1955 – torneo di calcio spagnolo